Las figuras de arena es una película mexicana de 1969, que trata sobre de un muchacho adolescente que viaja a la playa junto con sus padres, y en ese instante conoce a una muchacha, que se enamora de ella y no se da cuenta de que se dedica a la prostitución. Cuenta con las participaciones de Valentín Trujillo, Elsa Aguirre, David Reynoso, Ofelia Medina, y Hugo Stiglitz. 

Películas de Valentín Trujillo